Foron steht für:
 Foron, Markenname eines Haushaltsgeräteherstellers (in der DDR und in den 90er Jahren)

Foron als dialektales Hydronym in der Bedeutung Wildbach bezeichnet eine Vielzahl von Fließgewässern in Frankreich, die alle im Département Haute-Savoie verlaufen:
 Foron (Arenthon), mündet bei Arenthon von links in die Arve (Fluss)
 Foron (Arly), mündet bei Megève in den Arly (Fluss)
 Foron (Gaillard), mündet bei Gaillard (Haute-Savoie) von rechts in die Arve
 Foron (Genfersee), mündet bei Sciez in den Genfersee
 Foron (Menoge), mündet bei Bonne in die Menoge
 Foron (Mieussy), mündet bei Mieussy in den Giffre
 Foron (Reignier), mündet bei Reignier-Ésery von links in die Arve (Fluss)
 Foron (Taninges), mündet bei Taninges in den Giffre